

Pessoas
Cheyenne Kimball
Marcus Kimball
Ralph Kimball
Spencer W. Kimball

Localidades

Kimball (Dakota do Sul)
Kimball (Metro de Chicago)
Kimball (Minnesota)
Kimball (Nebraska)
Kimball (Tennessee)
Kimball (Virgínia Ocidental)
Condado de Kimball

Desambiguações de topônimos